Гамбоджи

 Гамбоджи — французское музыкальное издательство.
 Гамбоджи, Рафаэлло (1874-1943) — итальянский художник.
 Даниельсон-Гамбоджи, Элин (1861—1919) — финско-шведская художница.